Владимир Николаевич Верёвкин ( — ) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1886), отличившийся во время Крымской войны. В 1863—1867 гг. витебский военный губернатор. Отец художницы Марианны Верёвкиной.

Биография 

Владимир Верёвкин родился в городе Москве в семье генерала Николая Никитича Верёвкина. Его брат Александр был генерал-майором и с отличием сражался с горцами на Кавказе.

По окончании Пажеского корпуса, 22 июля 1840 года был выпущен прапорщиком в Лейб-гвардии Измайловский полк.

Принимал участие в Венгерской кампании 1849 года, а во время Восточной войны находился сначала в составе Подольского егерского полка и принимал участие в делах под Силистрией, а затем, с апреля 1855 года командуя Екатеринбургским пехотным полком, принял деятельное участие в обороне Севастополя. 27 августа 1855 года, когда неприятель атаковал редут Шварца, генерал Хрущёв вызвал из резерва Верёвкина, который, с двумя ротами своего полка и полками Житомирским и Минским, отбил атаку и тем сильно облегчил готовившееся отступление армии из Севастополя. Раненый двумя ружейными пулями, 12 января 1856 года Верёвкин был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени:

Крымская война принесла Верёвкину и другие награды: ордена Св. Анны 3-й степени с бантом (1854) и Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1855). 

20 мая 1863 года Верёвкин был произведён в генерал-майоры и назначен Витебским военным губернатором, каковую должность занимал до июля 1867 года, в 1866 году был награждён орденом Св. Станислава 1-й степени.

В январе — апреле 1868 года командовал 16-й пехотной дивизией. В апреле 1868 года назначен начальником местных войск Виленского военного округа. На этом посту 28 марта 1871 года был произведён в генерал-лейтенанты и награждён орденами Св. Владимира 2-й степени (1873) и Белого орла (1876).

В ноябре 1876 года получил в командование 36-ю пехотную дивизию. Во время войны с Турцией в 1877—1878 годах продолжил командование этой дивизией и особым отрядом, в составе 12 мелких судов, для действия в гирлах Дуная. 

В 1878 году он был назначен командиром сначала 4-го, а потом 14-го армейского корпуса, с которым вошёл в состав оккупационного отряда в Болгарии, был удостоен ордена Св. Александра Невского с мечами, а в 1883 году получил алмазные знаки к этому ордену.

В 1885 году Верёвкин был назначен членом Александровского комитета о раненых, а в 1887 году и комендантом Петропавловской крепости, где и был похоронен.

Награды 
   

Российской империи:
 Орден Святой Анны 3-й ст. с бантом (1854)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1855)
 Золотая полусабля «За храбрость» (1855)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (12.01.1856)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1857);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1859)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с императорской короной и мечами над орденом (1861)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1864)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1866)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1869)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1873)
 Орден Белого Орла (1876).
 Орден Святого Александра Невского с мечами (14.01.1878, алмазные знаки пожалованы 15.05.1883) 
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1884);
 Знак отличия за L лет беспорочной службы (1892);
 Орден Святого Владимира 1-й ст. (1893)

Иностранных государств:
 Орден Таковского креста 1-й ст. (1892, Сербия)
 Орден Благородной Бухары с алмазами (1893, Бухарский эмират)
 Орден Князя Даниила I 1-й ст. (1894, Черногория)

Производство в чины 
 Прапорщик (22.07.1840)
 Подпоручик (06.12.1842)
 Поручик (06.12.1844)
 Штабс-капитан (11.04.1848)
 Капитан (06.12.1852)
 Переименован в подполковники (30.03.1853)
 Полковник (30.08.1855, за отличия)
 Генерал-майор (20.05.1863)
 Генерал-лейтенант (28.03.1871)
 Генерал от инфантерии (30.08.1886)

Семья 
Жена — Елизавета Петровна Дараган (1834—18.03.1885), дочь генерала Петра Дарагана от его брака с Анной Балугьянской. По свидетельству современницы, «госпожа Верёвкина была лучше всех, брюнетка, чисто классическая красота, с античными чертами лица, пышными плечами, умными, большими, черными глазами, высокого роста, стройная и, как говорят французы, «царской осанки». Она была образованней и серьезнее младших сестер». Занималась иконописью и портретной живописью. Умерла от кисты в Вильно, похоронена рядом с родителями на Евфросиниевском кладбище. В браке имела детей:
 Марианна (1860—1938), художница, супруга художника Явленского.
 Пётр (1862—1946), ковенский и виленский губернатор.
 Всеволод (1872—1924), женат, оставил потомство.

Примечания

Источники 
 
 
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1894 года. СПб., Военная типография (В здании Главного Штаба) 1894. С. 37.
 

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Венгерской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Крымской войны
Витебские губернаторы
Коменданты Петропавловской крепости
Члены Александровского комитета о раненых
Похороненные на Комендантском кладбище